Станисла́в Шевче́нко: Шевченко, Станислав Алексеевич (род. 1947) — украинский поэт, журналист, переводчик.
 Шевченко, Станислав Владимирович (род. 1970) — российский волейболист и спортивный функционер.